Alexanderstraat (Den Haag)
 Alexanderstraat (Haarlem)